Дропла може да се отнася до:

 Голяма дропла, птица от семейство Дроплови
 село Дропла (Област Бургас)
 село Дропла (Област Добрич)